#REDIRECT Ctrl